RTL Television (или сокращённо RTL) — немецкий общенациональный телеканал, управляемый одноимённым обществом с ограниченной ответственностью (директор — Хеннинг Тевес), являющейся дочерней общества с ограниченной ответственностью «RTL Group». Программный телецентр расположен в Кёльне. Принимается через обычную антенну (по системе DVB-T, до 2003 года по системе PAL), спутниковую антенну и кабельные сети.

История телеканала 
2 января 1984 года люксембургская телерадиокомпания Radio Télévisioun Lëtzebuerg (RTL) запустила вещание нового немецкоязычного телеканала RTL plus. Вещание велось по будням с 17:30 до 22:30 и по выходным с 17:30 до 24:00. Первоначально получать сигнал можно было лишь через антенну. С 1985 года трансляция стала проводиться и через спутник. К 1986 году около 50 % акций RTL plus принадлежали люксембургскому медиахолдингу Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion, 40 % — немецкому концерну Bertelsmann и около 10 % — немецкой газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung. До 1987 года канал RTL plus вещал по люксембургской лицензии, поэтому в его эфире были также телепрограммы и на люксембургском языке.

С 1987 года телеканал расширил время вещания, начиная свой эфир с утреннего шоу «Guten Morgen Deutschland» в 6:30 утра. В январе 1988 года штаб-квартира телеканала переехала из Люксембурга в Кёльн (Германия), с целью наполнения увеличившейся продолжительности телеэфира на канале стали появляться многочисленные шоу и программы собственного производства. С декабря 1991 года телеканал перешёл на круглосуточное вещание. После ребрендинга 31 октября 1992 года телекомпания RTL plus была официально переименована в RTL Television. Упразднение слова «плюс» должно было означать окончательный разрыв с люксембургской телекомпанией Radio Télévisioun Lëtzebuerg.

В 1993 году RTL впервые становится лидером по рейтингу среди телеканалов Германии и держится в этой позиции до 1997 года. В следующие годы канал также успешно конкурирует за лидерство с другими телекомпаниями и снова удерживает первенство в 1999 и 2001—2003 годы. Однако в последующие годы рейтинг телеканала неуклонно падал, и в 2006 году RTL удерживал лишь четвёртую позицию в рейтинге. Однако в целевой группе зрителей 14—49 лет RTL, по-прежнему, остаётся лидером.

В настоящее время телекомпания RTL Television кроме основного канала предлагает также три специализированных тематических канала (криминальное кино — RTL Crime, реалити-шоу — RTL Living, романтика — RTL Passion и путешествия — GEO Televison), доступ к которым является платным и осуществляется через кабель или спутник. С июля 2016 года был запущен также телеканал RTLplus, ориентированный на женщин от 45 лет.

Передачи

Информационные 
 с апреля 1988 года - бюллетень теленовостей «» («RTL aktuell»), подготавливается обществом с ограниченной ответственностью «РТЛ Ньюс» (RTL News GmbH);
 с 3 января 1994 года - телегазета «» («RTL Nachtjournal»), подготавливается обществом с ограниченной ответственностью «РТЛ Ньюс» (RTL News GmbH).

Публицистические 
 с 1987 до 27 ноября 1994 и с 2013 года ежедневный утренний тележурнал «» (Guten Morgen Deutschland), подготавливается «ИнфоНетворк» (infoNetwork), дочерней компании Mediengruppe RTL)
 Punkt 12 (с июня 1992) — дневная информационно-развлекательная программа (производство infoNetwork)
 RTL Regional — региональные журналы для различных регионов Германии
 RTL Exclusiv (с мая 1994) — тележурнал (производство infoNetwork)
 RTL Explosiv (с мая 1992) — тележурнал (производство infoNetwork)
 RTL Extra (с октября 1994) — тележурнал (производство infoNetwork)
 Spiegel TV Magazin (с мая 1988) — общественно-политический тележурнал (производство dctp и Spiegel TV )
 Stern TV (с апреля 1990) — общественно-политический тележурнал (производство i&u TV)

Развлекательные шоу 
 Wer wird Millionär? (с сентября 1999) — телеигра (производство Endemol Shine Germany)
 5 gegen Jauch (с сентября 2009) — телеигра (производство i&u TV)
 Die 2 — Gottschalk & Jauch gegen ALLE (с 2013) — телеигра (производство i&u TV)
 500 — Die Quiz-Arena  (с июля 2016) — телеигра (производство Warner Bros. International Television Production)
 Adam sucht Eva — Gestrandet im Paradies (с 2014) — дейтинг-шоу (производство Warner Bros. International TV Productions GmbH)
 Bauer sucht Frau (с 2005) — дейтинг-шоу (производство GRUNDY Light Entertainment )
 Das Supertalent (2007—2011, перезапуск в 2009) — шоу талантов (производство UFA Show GmbH)
 Deutschland sucht den Superstar (с 2002) — музыкальное кастинг-шоу (производство UFA Show GmbH, ITV Studios Germany)
 Ich bin ein Star — Holt mich hier raus! (с 2004) — приключенческое реалити-шоу (производство ITV Studios Germany)
 Let’s Dance (с 2006) — танцевальное шоу (производство Seapoint Productions)

Телесериалы собственного производства 
 Хорошие времена, плохие времена (с мая 1992 года)
 Между нами (с ноября 1994 года)
 Всё, что имеет значение (с сентября 2006 года)
 Спецотряд «Кобра 11» (с марта 1996 года)
 Der Lehrer (с августа 2009 года)
 Männer! — Alles auf Anfang (с января 2015)
 Magda macht das schon! (с января 2017)
 Sankt Maik (с января 2018)
 Beste Schwestern (с января 2018)
 Beck is back! (с января 2018)

Бывшие телепрограммы (выборочно)

Телепрограммы и телешоу 
 Das Strafgericht (2002—2008) — судебное телешоу

Телесериалы собственного производства 
 Альпийский патруль — Ценится каждая жизнь (1998—2006)
 Дневник доктора (2008—2010)
 Дом, милый дом: мой отец, его друг, его бывший и я (2002—2004)
 Мечты большого города (2000)
 Моя жизнь и я (2001—2009)
 Школьницы (2004-2005)
 112 — Sie retten dein Leben (2008—2009)
 Abschnitt 40 (2001—2006)
 Alarm für Cobra 11 — Einsatz für Team 2 (2003—2005)
 Die Sitte (2001—2004)
 Die Wache (1994—2006)
 Hinter Gittern — Der Frauenknast (1997—2007)
 Lasko — Die Faust Gottes (2008—2010)
 Nikola (1997—2005)
 Post Mortem — Beweise sind unsterblich (2007—2008)
 Ritas Welt (1999—2003)
 SK-Babies (1996—1999)
 Stadtklinik (1993—2000)

Заграничные корпункты 
Имеет заграничные студии в:
 Брюсселе
 Вашингтоне
 Нью-Йорке
 Лондоне
 Париже
 Москве
 Иерусалиме
 Пекине

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт RTL Television

Телеканалы Германии
Телеканалы на немецком языке
RTL Group

HD-телеканалы
Круглосуточные телеканалы
Телеканалы общей тематики
Общества с ограниченной ответственностью Германии
Телекомпании Германии